Greenhill ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred George Greenhill (1847–1927), britischer Mathematiker
 Denis Greenhill, Baron Greenhill of Harrow (1913–2000), britischer Diplomat
 Kelly Greenhill (* 1970), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Autorin

Greenhill bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Greenhill (Falkirk), Dorf in der Council Area Falkirk, Schottland
 Greenhill (Megalithanlage), Megalithanlage in Donegal
 Greenhill (South Australia), Vorstadt von Adelaide im australischen Bundesstaat South Australia

Siehe auch: 
 Green Hill
 Greenhills 
 Baron Greenhill